Сент-Маргерит () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Луара
 Сент-Маргерит () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Вогези
 Сент-Маргерит — один з Леринських островів.